Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. След приключването на редовните кръгове първите 6 и последните 8 отбора се разделят на две
плейофни групи, в които отборите играят още по два пъти един срещу друг. Участието в плейофната фаза
започва с разделяне на точките от редовния сезон на половина (закръглено в полза на отбора). За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Марек (Дупница) и Спартак (Плевен). Актуален шампион е Левски (София).

Класиране 

 Ловеч (Ловеч) променя името си на Литекс (Ловеч). По време на зимната пауза Нефтохимик (Бургас) променя името си на Нафтекс (Бургас), Хебър 1920 (Пазарджик) се обединява с Беласица (Петрич) от Първа лига, новият отбор се казва Беласица (Петрич) и играе на негово място.
 Велбъжд (Кюстендил) се обединява с Локомотив (Пловдив) от Първа лига (втори ешелон). Новия отбор се нарича Локомотив 1936 (Пловдив) и под това име участва в надпреварата на Висшата лига.

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София) 

 Заб: С * са отбелязани футболистите, напуснали по време на сезона.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

2001/02
2001/02
2002 година в България
2001 година в България